Граберсдорф () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фельдбах.  Население составляет 371 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 6,37 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Кацианшюц (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 Партия Für Grabersdorf занимает 2 места.
 СДПА занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии